Contrat social peut référer à :
 Contrat social, contrat politique présent dans les théories politiques contractualistes.
 Du Contrat social, ouvrage de philosophie politique écrit par Jean-Jacques Rousseau.
 Contrat social Debian,  contrat moral liant les développeurs du projet Debian et la communauté du logiciel libre.
 Contrat social Gentoo, contrat moral rédigé par la fondation Gentoo et inspiré du projet Debian.